Anne-Sabine Hedwiger, comtesse de Sponeck, est née en 1676 et morte en 1735.

Fille de Jean-Georges Hedwiger et d’Anne-Rozine Pogrell. Mariée au duc Léopold-Eberhard de Wurtemberg. Divorcée en 1714. (mariage morganatique) elle eut 4 enfants :
 Léopold Eberhard, comte de Sponeck (1695-1709) ;
 Léopoldine Eberhardine, comtesse de Sponeck (1697-1786) ;
 Georges Léopold, prince de Montbéliard (1697-1750) ;
 Charlotte Léopoldine (décédée en bas âge).

Biographie 
Elle était femme de chambre à la cour des Wurtemberg Öels en Allemagne. Lorsque Léopold Eberhard, prince de Montbéliard y séjournait, ce dernier s’éprit d’elle et il l'épousa. Le , l'histoire nous enseigne que le mariage fut célébré (secrètement) en l’église de Reyowitz (aujourd’hui Rejowiec en Pologne). Georges II, son père, duc de Wurtemberg, lorsqu’il en fut averti désapprouva le mariage alors qu’il s’apprêtait à lui choisir une princesse de sang.

Aussi, pour rendre dignement plus acceptable son mariage, Léopold-Eberhard se mit en devoir « d’inventer » une généalogie élogieuse à propos des aïeux de sa belle-famille : un mémoire qu’il adresse (avec la complicité de l'un de ses beaux-frères) à l’Empereur Léopold avec force révérences et obséquieuses politesses. Le document fait état d’ancienne noblesse de Silésie, d’une famille de grandes vertus, au passé militaire glorieux, et ayant rendu moult services auprès de son prédécesseur : l’Empereur Maximilien II (+ 1612). Léopold Eberhard avait l'oreille de l'Empereur de son temps, car promu colonel dans l'armée impériale, il avait remporté de brillantes victoires en Hongrie contre les Turcs. C’est ainsi qu’Anne Sabine et ses frères furent élevés au rang du Saint-Empire, sous le nom de comtes et comtesse de Sponeck.

Le couple eut quatre enfants, dont Georges-Léopold, l'héritier présomptif de la Principauté. Mais le duc Léopold-Eberhard était volage ; il avait eu plusieurs maîtresses dont il eut plusieurs enfants. Anne-Sabine qui n'était pas partageuse obtint le divorce en 1714. Le prince se remaria en 1718 avec l'une de ses maîtresses, Elisabeth Charlotte Curie de l'Espérance dont il eut six enfants.

Or, à la mort de Léopold Eberhard en 1723, et pour faire droits de succession son second fils (l'aîné étant entretemps décédé), rien ne put être authentifié de son premier mariage. Cela allait provoquer un imbroglio d'une rare complication. Le conseil aulique (conseil de l'Empereur) prononça l'illégitimité de tous les enfants survivants de Léopold-Eberhard, et il les débouta de toutes leurs prétentions. Par un deuxième arrêt de 1739, il les réduisit à une simple pension alimentaire. Mais cette décision n'était exécutable que sur les terres germaniques et l'on plaida au parlement de Paris pour les biens situés en France. Le duc, Eberhard-Louis, de Wurtemberg, chef de la Sérénissime Maison de Wurtemberg (Stuttgart), ressaisi des neuf seigneuries (de Coligny) situées en France, en abandonna les revenus au roi de France, à la charge de pourvoir à la subsistance de la postérité de feu Léopold-Eberhard. L'empereur conféra le titre de comte d'Hornebourg à ce qui restait de ces bâtards. Plusieurs moururent l'esprit dérangé. L'affaire prenait fin et le comté de Montbéliard fut repris par Eberhard-Louis, duc de Wurtemberg-Stuttgart. Anne-Sabine de Hedwiger mourut en 1735 au château d'Héricourt.

Voir aussi 
 Léopold-Eberhard de Wurtemberg

Références

Liens externes
 
 
 
Anne Sabine Hedwiger sur la Biographie universelle Michaud

Naissance en 1676
Décès en 1735
Comtesse
Épouse morganatique